Maynor peut faire référence à :

Patronyme 
 Dorothy Maynor (1910-1996), soprano américaine
 Eric Maynor (1987-), joueur américain de basket-ball

Prénom 
 Maynor Figueroa (1983-), footballeur hondurien 
 Maynor Suazo (1979-), footballeur hondurien